А́льпы Ве́рхнего Прова́нса (, ) — департамент на юго-востоке Франции, один из департаментов региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Порядковый номер — 4. Административный центр — Динь-ле-Бен. Население — 165 155 человек (94-е место среди департаментов, данные 2010 года).

География 
Площадь территории — 6925 км². Департамент расположен в гористом районе с сухим климатом. Для ведения земледелия приходится использовать орошение.

В департаменте находится самое крупное высокогорное озеро Европы — Аллос.

История 
До 13 апреля 1970 года департамент назывался Нижние Альпы.

Административно-территориальное деление 

Департамент включает 4 округа, 30 кантонов и 200 коммун.

В департамент входят следующие округа:
 Динь-ле-Бен (Digne-les-Bains)
 Барселоннет (Barcelonnette)
 Кастеллан (Castellane)
 Форкалькье (Forcalquier)

Примечания